URB1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на довгому плечі 21-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 2 271 амінокислот, а молекулярна маса — 254 389.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Локалізований у ядрі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 21

Некатегоризовані білки